Flies ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Moritz von Flies (1802–1886), preußischer Offizier
 Irmgard Flies (1935–2014), Südtiroler Journalistin